Der Name Mars I bezeichnet
 den Marsmond Phobos, siehe Phobos (Mond)
 ein fiktives Raumschiff im Science-Fiction-Film Red Planet